Western Hearts – film del 1911 diretto da Joseph A. Golden
 Western Hearts – film del 1912 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Western Hearts – film del 1913 diretto da Al Christie
 Western Hearts – film del 1921 diretto da Clifford Smith